Artur Ullrich, (Oost-)Duits voetballer
 Frank Ullrich, Duits biatleet en biatloncoach
 Jan Ullrich, Duits wielrenner

Zie ook 
 Ulrich (doorverwijspagina)